Rhinogobius rubromaculatus — вид риб родини Oxudercidae.

Галерея

Примітки

Джерела 
 Chen, I.-S. and K.-T. Shao (1996) A taxonomic review of the gobiid fish genus Rhinogobius Gill, 1859, from Taiwan, with descriptions of three new species., Zool. Studies 35(3):200-214.
 Bisby F.A., Roskov Y.R., Orrell T.M., Nicolson D., Paglinawan L.E., Bailly N., Kirk P.M., Bourgoin T., Baillargeon G., Ouvrard D. (red.) (2 april 2011). ”Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2011 Annual Checklist.”. Species 2000: Reading, UK. Läst 24 september 2012.
 FishBase. Froese R. & Pauly D. (eds), 2011-06-14
Риби Червоного моря